El término Langdon puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Langdon, en el estado de Dakota del Norte.
Langdon, en el estado de Kansas.
Langdon, en el estado de Nuevo Hampshire.